Tøyen Station kan henvise til:

 Tøyen Station (T-bane) – en station på T-banen i Oslo
 Tøyen Station (jernbane) – en tidligere jernbanestation, nuværende holdeplads på Gjøvikbanen